Файф — фамилия и топоним:

Фамилия 
 Файф, Гарри Семёнович (1942—2002) — советский и французский архитектор, скульптор и инженер.
 Файф, Лиз  (род. 1988) — канадская кёрлингистка.
 Файф, Уильям Сефтон (род. 1927) — новозеландский и канадский учёный.

Топоним 
 Файф — одна из 32 областей Шотландии.
 Файф — аэропорт, расположенный в 3,7 км на запад от шотландского Гленротеса.

Другое 
 Граф Файф (англ. Fife) — шотландский графский род. 
 Файф Флайерс — шотландский хоккейный клуб из города Керколди.

См. также 
 Файфер
 Файфар